Detta är en lista över språkkoder i .  innehåller två- och treställiga bokstavskoder för namn på språk och språkgrupper.

Listan är begränsad till de cirka 500 språk och språkgrupper som har en kod definierad i delarna , -2 och -5. Till dessa tillkommer ett fåtal koder från  som berör det svenska språket, eller det svenskspråkiga kärnområdet. Dit hör bland annat svenskt och finlandssvenskt teckenspråk, samt koderna för de nationella minoritetsspråken i Sverige och Finland. Det sistnämnda inkluderar samtliga varieteter av samiska och romani.

 innehåller ytterligare cirka  koder som av utrymmesskäl inte finns med på denna lista. Se även  om omfattning och omfång för respektive del i standarden.

Definitioner

Tabellens fält
Tabellen nedan redovisar följande fält:
Tvåställig bokstavskod (alpha-2) för namn på språk och språkgrupper enligt .
Treställig bokstavskod (alpha-3) för namn på språk och språkgrupper enligt , version (B) för bibliografiska uppgifter.
Treställig bokstavskod (alpha-3) för namn på språk och språkgrupper enligt , version (T) för terminologi.
Treställig bokstavskod (alpha-3) för namn på språk enligt .
Treställig bokstavskod (alpha-3) för namn på språkfamiljer och språkgrupper enligt .
Kodens klass enligt .
Språkets typ enligt .
Språkets svenska namn, med länk till artikel, och eventuella kommentarer.

Kodens klass
Språkkodens klass i  kan ha något av följande värden:

Språkets typ
Språkets typ i  kan ha någon av följande värden:

Lista
Datum och källor för listans senaste uppdatering framgår i separat avsnitt nedan.

Se även
 ISO 639
 Systematisk lista över språk
 Lista över språk – Alfabetisk lista
 ISO 15924 – Anger koder för namn på skriftsystem.
 ISO 3166 – Anger koder för namn på länder.

Referenser

Allmänna källor 
Listan är senast uppdaterad i juni 2022, med data från följande källor:

Lista över språkkoder i ISO 639
Språkindelning
Listor med anknytning till språk